Schübling steht für:

 eine Schweizer und südbadische Wurstsorte, siehe Schüblig
 eine süddeutsche und Vorarlberger Wurstsorte, siehe Cervelat
 Schubhäftling, siehe Abschiebehaft #Schübling